Пини́гин — русская фамилия. Женская форма Пинигина.

Известные носители 
 Пинигин, Борис Николаевич (1923—2005) — советский и российский учёный, педагог, к. тех. н., профессор, заслуженный изобретатель РФ.
 Пинигин, Василий Тимофеевич — Герой Социалистического Труда
 Пинигин, Владимир Кириллович (1941—2015) —  советский и украинский художник-график, член Союза художников Украины.
 Пинигин, Геннадий Иванович (род. 1943) — советский и украинский астроном, директор Николаевской обсерватории с 1986 года.
 Пинигин, Павел Павлович (род. 1953) — советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион.

Пини́гина:
 Пинигина, Екатерина Павловна (род. 1991) — российская боксёрша.
 Пинигина, Мария Джумабаевна (Кулчуно́ва) (род. 1958) — советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.